Гранов Анатолій Михайлович (1932—2017) — радянський і російський хірург, академік Російської академії медичних наук.
 Гранов Володимир Олександрович (1924—2000) — французький психоаналітик.
 Гранов Костянтин Вячеславович (1983—2018) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Гранів